Bettazzi je priimek več oseb:    
 Luigi Bettazzi, italijanski rimskokatoliški škof
 Rodolfo Bettazzi, italijanski matematik